Leptanthuridae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Gary C.B. Poore 200. Leptanthuridae ingår i ordningen gråsuggor och tånglöss, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leptanthuridae 99 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Leptanthuridae